Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1983./84. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojio Uskok iz Klisa.  
Ovo je bila posljednja sezona Međuopćinske lige Split - Makarska, a u sezoni 1984./85. ju je zamijenila Dalmatinska nogometna liga - Splitska skupina.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna liga 1983./84. 
 Prvenstvo NSO Split 1983./84.

Izvori 

1983-84
1983-84
MOL Split